Андрей Нецветаев:
 Нецветаев, Андрей Вячеславович (род. 1976) — российский актёр театра.
 Нецветаев, Андрей Фёдорович (1887—1954) — русский священнослужитель.